

Localidades

Gifford (Carolina do Sul), vila do Condado de Hampton
Gifford (Flórida), região do Condado de Indian River
Gifford (Illinois), vila do Condado de Champaign
South Gifford, vila do Condado de Macon

Outros
4819 Gifford, um asteroide descoberto em 1985

Desambiguações de topônimos